Arnaud Siffert (né en 1978), handballeur français ;
 Brigitte Siffert (née en 1962), lutteuse française ;
 Charles Siffert (1876-1939), homme politique français, maire de Besançon ;
 Henrik Siffert (mort en 2007), ténor brésilien ;
 Joseph Siffert (1936-1971), pilote automobile suisse;
Louise Siffert (1988-), artiste française.

Noms dérivés 
 , écurie de Formule 1 de Joseph Siffert ;
 Immeubles de Pierre Siffert, à Fribourg, bien culturel suisse d'importance régionale.